Ušće je lahko:
 Ušće, Beograd (Srbija)
 Ušće, Kraljevo (Srbija)
 Ušće, Obrenovac (Srbija)